Karma to Burn (иногда просто K2B) — Стоунер-метал-группа из Моргантауна (Западная Виргиния), состоящая из гитариста William Mecum, басиста Rich Mullins, барабанщика Rob Oswald и вокалиста и гитариста Daniel Davies. Группа отличается бескомпромиссным инструментальным звуком, в котором ясно слышны отголоски звучания таких desert rock групп как Kyuss и , хотя сами участники группы предпочитают именовать свой жанр «malternative».

Дискография

Студийные альбомы 
 Karma to Burn (Roadrunner Records, 1997)
 Wild, Wonderful… Purgatory (Roadrunner Records, 1999)
 Almost Heathen (Spitfire Records, 2001)
 Appalachian Incantation (Napalm Records, 2010)
 V (Napalm Records, 2011)
 Slight Reprise (Maybe Records, 2012)
 Arch Stanton (FABA/Deepdive Records, 2014)
 Mountain Czar (Rodeostar Records, 2016)

EP’s 
 Incantation’s Ingredients (Napalm Records, 2010)
 Karma to Burn (Heavy Psych Sounds, 2013)

Компиляции 

 Mountain Mama′s — A collection of the works of Karma to Burn (Roadrunner Records, 2007-Limited Edition to 2000 copies)
 Live in London & Chasing the Dragon (DRP Records, 2009-Limited Edition to 250 copies)

Видео 

 Live 2009 — Reunion Tour

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Karma to Burn на Last.fm

Рок-группы США
Стоунер-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Западной Виргинии
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Исполнители Napalm Records